A Rádio Betel FM é uma rádio do município de Feira de Santana, que opera na frequência de 87.9 MHz.

Transmite conteúdo religioso, como cultos, e também possui conteúdo jornalístico voltado para o município de Feira de Santana, Bahia.

Tem sua sede na rua Bartolomeu Gusmão, no bairro Baraúnas.

Ligações externas 
 Sítio oficial
 Sobre a Rádio Betel

Estações de rádio de Feira de Santana